Flàvia Domicil·la (esposa de Vespasià), primera esposa de Vespasià 
 Flàvia Domicil·la (esposa de Flavi Climent), esposa de Flavi Climent